Le patronyme Simonis est une forme latine (génitif) de Simon<3

 Adolphe-Dominique-Florent-Joseph Simonis, dit Empis, auteur dramatique français ;
 Adrianus Johannes Simonis, cardinal néerlandais ;
Alfred Simonis, homme politique belge 
André Simonis, homme politique belge
 Eugène Simonis, sculpteur belge ;
 Heide Simonis, femme politique allemande ;
 Isabelle Simonis, femme politique belge ;
 Jean-Marie Simonis, compositeur belge ;
 Marie Anne Simonis (1758-1831), femme d'affaires belge.

Simonis est également un prénom ancien en wallon borain.

Toponymie
 Place Eugène Simonis, place de Bruxelles ;
 Simonis, station de métro de Bruxelles

Notes et références

Autres